Centovalli (dal), een dal in Zwitserland
 Centovalli (gemeente), een gemeente in Zwitserland
 Centovallibahn, een spoorlijn tussen Locarno en Domodossola